Падение Харрана относится к осаде ассирийского города Харран и захвату его Мидийской и Нововавилонской империями.

Фон 
Новоассирийское царство страдало от упадка своего могущества с 639 года до н. э., кульминацией которого стало вторжение вавилонян и мидийцев на их земли. Город Аррапха пал в 615 году до н. э., за ним последовал Ашшур в 614 году до н. э. и, наконец, знаменитая Ниневия — новейшая столица Ассирии — её падение произошло в 612 году до н. э. Несмотря на последовавшую за этим жестокую резню, ассирийцы выжили как политическая единица и бежали в Харран при своём новом царе Ашшур-убаллите II. Создание Харрана в качестве столицы ассирийцев привлекло внимание вавилонского царя Набопаласара и мидийского царя Киаксара, которые были полны решимости навсегда уничтожить угрозу ассирийского возрождения.

Осада 
В ассирийских анналах нет записей после 610 года до н. э. — предполагаемой даты осады. Осада длилась ещё год, прежде чем город окончательно пал в 609 году до н. э.

Последствия 
С падением Харрана Ассирийская империя перестала существовать как государство. Остатки армии бывшей Ассирийской империи встретились с египетскими войсками, победившими в . В 605 году до н. э. вавилоняне снова добились успеха, разбив египтян вместе с частью армии бывшей Ассирии в Каркемише, положив конец египетской интервенции на Ближний Восток.

См. также 
 Падение Ниневии
 Битва при Каркемише

Примечания 

Войны VII века до н. э.
Сражения Ассирии
Сражения Вавилонии
610 год до н. э.
Сражения Мидии